Конска глава може да се отнася за:
 Конска глава (мъглявина), астрономически обект
 Конска глава (риба) (Acantopsis choirorhynchus)